Les nom et prénom « Louis Bonaparte » peuvent désigner : 
 Louis Bonaparte (1778-1846), frère de Napoléon  et éphémère roi de Hollande sous le nom de « Louis  » ;
 Louis Bonaparte (1804-1831), autre nom de Napoléon-Louis Bonaparte, prince royal de Hollande, fils du précédent ;
 Louis Bonaparte (1864-1932), dit « prince Louis », fils de Napoléon-Jérôme Bonaparte et de Clotilde de Savoie.